Van't Kruijs peut se référer à :

Patronyme 
 Maarten van't Kruijs (1813-1885), joueur d'échecs néerlandais ;
  (1861-1919), compositeur et organiste néerlandais.

Échecs 
 L'ouverture Van 't Kruijs, nommée après Maarten van't Kruijs.

Homonymie de patronyme